Boubacar Barry (1943) szenegáli történész, tanár
 Boubacar Barry (1964) guineai politikus, miniszter
 Boubacar Barry (1979) válogatott elefántcsontparti labdarúgó
 Boubacar Barry (1996) guineai születésű német labdarúgó